Kieselberg oder Kiselberg heißen:

Erhebungen:
 Kieselberg (Härtsfeld), 683 m, Berg am Nordrand des Härtsfeldes bei Westhausen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Kieselberg (Limpurger Berge), bis 490 m, Bergrücken in den Limpurger Bergen auf der Stadtgemarkung von Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kiselberg (Niederwürzbach), 332 m, Berg bei Niederwürzbach, Stadt Blieskastel, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Kieselberg, unter 200 m, Bergrücken bei Deidesheim, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz,mit Weinlage Deidesheimer Kieselberg
 Kieselberg (Gimmeldingen), 194 m, Hügel am Ostrand von Gimmeldingen, kreisfreies Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz, mit Ruine der Alten Burg
 Kieselberg (Kleinbockenheim), bis 184 m, Hügelhang nördlich von Kleinbockenheim, Ortsgemeinde Bockenheim an der Weinstraße, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Kieselberg (Gensingen), 104 m, Hügel bei Gensingen, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz

ein Ort:
 Kieselberg (Gaildorf), Wohnplatz im Stadtteil Unterrot von Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kiesberg
 Kiesenberg
 Kievelberg